Abdij Tre Fontane, Italiaanse trappistenabdij
 Tre Fontane (bier), trappistenbier uit gelijknamige abdij